Die Sculptor-Gruppe ist eine Galaxiengruppe im Sternbild Bildhauer (Sculptor) nahe dem Galaktischen Südpol. Mit einer Entfernung von ca. 12 Mio. Lichtjahren (etwa 4 Mpc) ist sie neben der Maffei-Gruppe eine der nächsten Anhäufungen von Galaxien außerhalb der Lokalen Gruppe.

Die Sculptor-Galaxie (NGC 253) und einige andere massereiche Galaxien bilden den gravitationsgebundenen Kern im Zentrum der Gruppe, während andere Galaxien am Rand mit der Gruppe verbunden scheinen, aber nicht gravitationsgebunden sind. In verschiedenen Untergruppen zieht sich die Sculptorgruppe von etwa 2 Mpc (z. B. NGC 55, NGC 300) bis 6 Mpc Entfernung von der Milchstraße hin. Die Zuordnung dieser Untergruppen zur Sculptor-Gruppe kann deshalb variieren.

Siehe auch 
 Struktur des Kosmos
 Position der Erde im Universum
 Lokale Gruppe
 Maffei-Gruppe
 M81-Gruppe
 M83-Gruppe
 Canes-Venatici-I-Gruppe

Einzelnachweise

Weblinks 
 Nearby Groups of Galaxies
 Die Sculptor-Gruppe bei SEDS

Galaxienhaufen
Bildhauer (Sternbild)